Епархия Бейрута:

 Епархия Бейрута — епархия Сирийской католической церкви.
 Епархия Бейрута — епархия Халдейской католической церкви.